Fort Schuyler ist der Name oder ehemalige Name mehrerer Forts in den USA:

Fort Schuyler (Bronx), New York City
Fort Stanwix, Rome, New York
Fort Schuyler (Utica), New York